Georges Lacombe (schilder) (1868–1916), Frans schilder
 Georges Lacombe (regisseur) (1902–1990), Franse filmregisseur